

Persone 
 Elizabeth Waldegrave (1858-1923) – nobildonna inglese
 Granville Waldegrave, II barone Radstock (1786-1857) – ammiraglio inglese
 Granville Waldegrave, III barone Radstock (1833-1913) – nobile e militare inglese
 William Waldegrave, barone Waldegrave di North Hill (1946) – politico britannico
 William Waldegrave, I barone Radstock (1753-1825) – ammiraglio inglese

Storia di famiglia 
 Waldegrave – famiglia inglese, che ha posseduto il maniero di Smallbridge, a Bures St. Mary, nel Suffolk

Pagine correlate 
 Conte Waldegrave – elenco conti Waldegrave